Jeruzal ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:

 in der Wojewodschaft Łódź, Gemeinde Kowiesy, siehe Jeruzal (Kowiesy)
 in der Wojewodschaft Masowien, Gemeinde Mrozy
 in der Wojewodschaft Masowien, Gemeinde Wyśmierzyce